Чаманга — каменистая местность в Уругвае, кандидат на включение в список объектов Всемирного наследия
 Чаманга (река)
 Чаманга, Джеймс — замбийский футболист